Les championnats d’Afrique d’haltérophilie 2016 ont lieu du 7 au  à Yaoundé au  Cameroun.

Ils sont qualificatifs pour les Jeux olympiques d’été de 2016. Pour les hommes, les 5 meilleures nations qualifient un athlète et pour les femmes, les quatre meilleures nations qualifient une athlète.

Femmes

Classement

Médaillés

Hommes

Classement

Médaillés

Notes et références

Liens externes 
 

2016
Haltérophilie
Championnat d'Afrique à Yaoundé
Sport au Cameroun en 2016
Sport en mai 2016
Haltérophilie au Cameroun